Sproles ist der Familienname folgender Personen:

 Darren Sproles (* 1983), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Victor Sproles (1927–2005), US-amerikanischer Jazz-Bassist